Watton – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Watton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Watton – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Baraga
 Watton – miasto w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Watton at Stone – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)